Brazil's Next Top Model, Ciclo 2 fue el segundo ciclo de Brazil's Next Top Model. 

Salió al aire el 4 de septiembre de 2008. Por primera vez, por primera vez el show tuvo un destino internacional, que fue Buenos Aires, Argentina. 

La ganadora de este ciclo recibió un contrato de  R$ 200,000 ,por parte de la agencia de modelos  Ford Models por 4 años, un nuevo carro 0km, junto a la portada y un reportaje de seis páginas en la revista de modas Vogue Brasil. 

Como el ciclo pasado este ciclo contó con 13 concursantes.

La ganadora fue Maíra Vieira, de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Sumarios

Orden de llamados

 La concursante fue la ganadora del reto semanal
 La concursante fue eliminada
 La concursante fue la ganadora del reto semanal y fue eliminada
 La concursante fue la ganadora de la competencia

Guía de sesiones de fotos 
 Episodio 1 :  Campaña contra el Cáncer de Mama (Casting)
 Episodio 2 : Espectros de películas de horror
 Episodio 3 : Parejas en una estación de Gas (Sensualmente con otra chica)
 Episodio 4 : Arte de João Machado: Ropas Orgánicas (Carne cruda)
 Episodio 5 : Pin-Ups Gigantes
 Episodio 6 :  Héroes de Mangas Japonesas 
 Episodio 7 :  Conflictos de generaciones (Con una actriz de drama)
 Episodio 8 : La moda en las distintas décadas
 Episodio 9 : Travestis
 Episodio 10 :Alta Costura con basura
 Episodio 11 : Glamour Argentino de Pablo Ramírez
 Episodio 12 : Portada ficticia de Vogue y comercial promocionando el ciclo 3 de Brazil's Next Top Model
 Episodio 13 : Episodio de recapitulación

Brazil's Next Top Model